Leichtstoffabscheider steht für:

 Schwimmende Tauchwand im Wasserbau
 Leichtflüssigkeitsabscheider, umgangssprachlich Ölabscheider, Abwasserbehandlungsanlage
 Emulsionsspaltanlage in der Abwassertechnik